Rio Open 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på røde grusbaner i Jockey Club Brasileiro i Rio de Janeiro, Brasilien i perioden 20. - 26. februar 2023. Det er den ottende udgave af Rio Open siden den første turnering i 2014, og turneringen blev afviklet under navnet Rio Open presented by Claro på grund af et sponsorat fra Claro. Turneringen er en del af ATP Tour 2023 i kategorien ATP Tour 500.

Herresingletitlen blev vundet af Cameron Norrie, som i finalen besejrede den forsvarende mester, Carlos Alcaraz, med 5-7, 6-4, 7-5 på to timer og 42 minutter, efter at han undervejs havde været bagud med 5-7, 0-3. Norrie fik dermed revanche for nederlaget til netop Alcaraz i finalen ved Argentina Open ugen forinden, og han vandt samtidig sin femte titel på ATP Tour i karrieren. Det var hans første turneringssejr i 2023 og hans første titel på ATP 500-niveau. Triumfen medførte, at Norrie avancerede fra 13.- til 12.-pladsen på ATP's verdensrangliste.

I herredoubleturneringen sejrede Máximo González og Andrés Molteni med en finalesejr på 6-1, 7-6(3) over Juan Sebastián Cabal og Marcelo Melo. González og Molteni havde tidligere på sæsonen også vundet Cordoba Open, og de vandt dermed deres anden turneringssejr på Golden Swing, den sydamerikanske del af ATP Tour, i 2023, og det var parrets tredje ATP-triumf, siden de indledte deres makkerskab i oktober 2022. González vandt sin 14. doubletitel på ATP Tour i sin karriere, mens sejren for Molteni var den 13. ATP-titel i double. Máximo González vandt Rio Open for anden gang, efter at han i 2019 havde vundet titlen med Nicolás Jarry som makker.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 2.013.940, hvilket var en stigning på 21 % i forhold til året før. Præmiesummen var fordelt som angivet nedenfor.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 24 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste seks uger før turneringens start.
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 spiller, der var gået videre til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen som lucky loser (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. 3 af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 Rio Open  
 ATP - Rio de Janeiro 2023 - Results

Noter 

2023
ATP Tour 2023